Saria ist der Familienname folgender Personen:

 Balduin Saria (1893–1974), österreichischer Althistoriker
 Suchi Saria, indische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Walter Saria (1955–2021), österreichischer Fußballspieler

Saria steht weiter für:

 Saria (Insel), griechische Insel nördlich von Karpathos
 Zaria, nigerianische Stadt
 Saria (Film), einen US-amerikanischen Kurzfilm von 2019
 Saria (Unternehmen), ein Unternehmen in der Land- und Ernährungswirtschaft mit Sitz in Selm (Westfalen)
 Saria, Charakter aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Siehe auch:
 Sarja (Begriffsklärung)